Anadia puede referirse a:
Anadia (Portugal), un municipio del Distrito de Aveiro, región Centro y subregión del Baixo Vouga, Portugal.
Anadia (Alagoas), un municipio del estado de Alagoas, Brasil.
Anadia, un género de pequeños lagartos.